Кубок світу із шахів серед жінок 2021 року — шаховий турнір, який проходить за олімпійською системою у Сочі з 12 липня по 3 серпня 2021 року.

Турнір є частиною кваліфікації до турніру претенденток 2022 року. Фіналістки та переможниця матчу за 3-тє місце отримають путівки у турнір претенденток.

Формат турніру 
Турнір розпочинається зі стадії 1/64 фіналу, участь в якій беруть 75 шахісток, ще 25 з найвищим рейтингом розпочинають з другого етапу (1/32 фіналу).
На всіх стадіях матчі складаються з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох партій, наступного дня грається тай-брейк. Формат тай-брейка має такий вигляд:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо після двох швидких партій матч знову закінчився внічию, ще дві швидкі партії (10 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опоненти грають дві бліц-партії (5 хвилин плюс 3 секунди на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявлять переможця, то у вирішальній партії (Армагедон) білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.
Пропозиції на нічию не приймаються до 30-го ходу.
Фіналістки та переможниця матчу за 3-тє місце здобувають путівку у турніру претенденток 2022 року.

Розклад турніру

Вихідні дні — 21, 28 липня

Призи 
Загальний призовий фонд — 676 250 долларів США. Переможниця турніру отримає 50 тисяч долларів .

Результати

Раунди 1-4

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Раунди 5–7

Фінал

Матч за 3-тє місце

Див. також 
 Кубок світу із шахів 2021

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка турніру  
 Онлайн турніру на chessbomb  
 Турнір на chesspro.ru  
 турніру на chesspro.ru  

Шахові турніри 2021
Кубок світу із шахів
Шахові змагання у Росії
Липень 2021
Серпень 2021